Клаке могу бити:

 Клаке (Козје), насељено мјесто у општини Козје, Република Словенија
 Клаке (Самобор), насељено мјесто града Самобора, Република Хрватска